Bidi puede referirse a:

 BiDi soporte para texto bidireccional de sistemas informáticos.
 Código BIDI, código de barras bidimensional basado en la matriz de datos similar al código QR.
 bidi (en inglés beedi), un tipo de cigarrillos populares en la India.